La saison 2013-2014 est la vingtième-et-unième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , le second échelon, et des autres divisions inférieures.



Saison régulière 
Les dix équipes participantes s'affrontent toutes à six reprises. De plus, chaque équipe joue deux rencontres contre la sélection junior slovaque qui évolue sous le nom de HK Orange 20, ces parties comptant également au classement.

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Barrage de promotion-relégation 
L'équipe ayant fini dernière joue contre le vainqueur des séries éliminatoires de la  dans une série jouée au meilleur des sept matchs. Le vainqueur se qualifie pour la saison 2014-2015 de l' tandis que le perdant est relégué en .



Saison régulière 
Onze équipes prennent part à la  auxquelles s'ajoute la sélection des moins de 18 ans slovaque qui évolue hors compétition sous le nom de HK Orange 20. Elles s'affrontent toutes à quatre reprises, les parties jouées contre HK Orange 20 également au classement.

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Les quarts de finale et demi-finales sont disputées au meilleur des cinq matchs tandis que la finale l'est au meilleur des sept parties.

Tableau

Meilleurs pointeurs

Poule de maintien 
Les trois derniers de la saison régulière sont rassemblés dans une poule unique où elles s'affrontent toutes à six reprises. Les deux premiers du classement final se maintiennent en  tandis que le dernier doit passer par un barrage de promotion-relégation.

Barrage de promotion-relégation 
L'équipe ayant fini dernière de la poule de maintien joue contre le vainqueur des séries éliminatoires de la  dans une série jouée au meilleur des sept matchs. Le vainqueur se qualifie pour la saison 2014-2015 de la  tandis que le perdant est relégué en .

Références 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie M1
Sport en Slovaquie en 2013
Sport en Slovaquie en 2014